Eine Fabricius-Medaille wird verliehen von
 der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie
 vom Convent Deutscher Akademikerverbände